Die 12. Badminton-Weltmeisterschaft fanden 2001 im Palacio Municipal de Deportes San Pablo in Sevilla, Spanien, zwischen 3. und dem 10. Juni statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel. Zum Erreichen der Hauptrunde mussten 28 Paarungen in die Qualifikation.

Qualifikation

1. Runde 
  Maja Pohar / Maja Tvrdy – bye
  Amélie Felx / Kara Solmundson –  Maria Kizil / Vlada Chernyavskaya: 3:15, 12:15
  Cindy Shi / Bonnie Wong –  Sandra Cattaneo Miashiro / Cristina Nakano: 15:3, 15:3
  Esther Borbas / Györgyi Retkes –  Chantal Botts / Michelle Edwards: 0:15, 9:15
  Maya Ivanova / Petya Nedelcheva – bye
  Madhumita Bisht / P. V. V. Lakshmi –  Chou Chia-chi / Ku Pei-ting: 6:15, 3:15
  Erika Milikauskaitė / Ugnė Urbonaitė –  Dolores Moreno / Patricia Perez: 13:15, 15:11, 15:13
  Piret Hamer / Kati Tolmoff –  Prisca Azuine / Kuburat Wahaab: w.o.
  Grace Daniel / Maria Sude –  Dilhani de Silva / Renu Chandrika Hettiarachchige: w.o.
  Katrín Atladóttir /  Bettina Weilguni –  Janis Tan / Elie Wu: 5:15, 3:15
  Rodica Roman / Ludmila Zubac –  Anna Khomenko / Elena Nozdran: w.o.
  Chrisa Georgali / Christina Mavromatidou – bye
  Eva Charton / Ana Ferrer –  Fernanda Kumasaka / Carina Ozaki: 15:11, 15:2
  Lina Fourie / Antoinette Uys –  Neringa Karosaitė / Ligita Žukauskaitė: 15:3, 15:1
  Jody Patrick / Charmaine Reid –  Jwala Gutta / Shruti Kurien: 10:15, 2:15
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin – bye

2. Runde 
  Maja Pohar / Maja Tvrdy –  Maria Kizil / Vlada Chernyavskaya
  Chantal Botts / Michelle Edwards –  Cindy Shi / Bonnie Wong
  Chou Chia-chi / Ku Pei-ting –  Maya Ivanova / Petya Nedelcheva
  Piret Hamer / Kati Tolmoff –  Erika Milikauskaitė / Ugnė Urbonaitė
  Janis Tan / Elie Wu –  Dilhani de Silva / Renu Chandrika Hettiarachchige
  Anna Khomenko / Elena Nozdran –  Chrisa Georgali / Christina Mavromatidou
  Lina Fourie / Antoinette Uys –  Eva Charton / Ana Ferrer
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin –  Jwala Gutta / Shruti Kurien

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 Resultate

2001 Damendoppel
Weltmeisterschaft 2001
Weltmeisterschaft 2001/Damendoppel
Weltmeisterschaft 2001